Теслюк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Теслюк, Алексей Александрович (род. 1994) — белорусский футболист, нападающий клуба «Гомель».
 Теслюк, Виктория Робертовна (1995—2011) — московская школьница, жертва громкого убийства.